Бреверн — фамилия.

Бреверны — дворянский род

Известные носители дворянского и графского родов:
 
 Бреверн, Герман фон (1663—1721) — действительный статский советник, вице-президент юстиц-коллегии.
 
 Бреверн, Иван Христофорович (1812—1885) — камергер, тайный советник, сенатор; вице-губернатор Лифляндской губернии, губернатор Курляндской губернии
 
 граф Бреверн де Лагарди, Александр Иванович (1814—1890) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии
 Бреверн, Логин Христофорович — Георгиевский кавалер (3 декабря 1839; № 6046; подполковник)
 Бреверн, Людвиг Иванович — Георгиевский кавалер (12 января 1846; № 7513; ротмистр)
 Бреверн, Магнус Иванович (1825—1878) — генерал-майор, и. д. начальника артиллерии Гвардейского корпуса во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 граф Бреверн де Лагарди, Николай Александрович (1856—1929) — камергер, дипломат